Vermögen steht für:
 Vermögen (Fähigkeit), das Vermögen und das Können einer Person, eine bestimmte Handlung vornehmen zu können
 Vermögen (Wirtschaft), die Gesamtheit aller Wirtschaftsgüter, die einer Person  zustehen
 Vermögen (Recht), alle geldwerten Rechte, die einer Person durch die Rechtsordnung zugewiesen sind

Siehe auch: